Manden med jernmasken har flere betydninger:

 Manden med jernmasken (bog) – en roman af Alexandre Dumas (den ældre).
 Manden med jernmasken (film fra 1939)
 Manden med jernmasken (film fra 1998)
 Manden med jernmasken (person) – den historiske person, der er forlæg for bogen og filmene